Slam (band), Schots dj- en producerduo uit Glasgow
Simultaneous localization and mapping, een lokalisatie- en mappingalgoritme bij robotica
Slam (bridge) (in het Nederlands ook wel slem), bij het kaartspel bridge een contract van 6 (klein slam) of 7 (groot slem)
Slam! (tijdschrift), een maandblad voor de Nederlandse uitgaanscultuur
SLAM! (radiozender), een Nederlandse radiozender
Poetry slam of poëzieslag